Världsmästerskapet i landhockey för damer 2010 var den tolfte upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Rosario i Argentina, och vanns av Argentina.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om elfteplats

Spel om niondeplats

Spel om sjundeplats

Spel om femteplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida

2010
Internationella sportevenemang i Argentina
Landhockey i Argentina
2010 i Argentina
Sportåret 2010